Польська Лівонія може означати:

 Лівонське герцогство — домініон Великого князівства Литовського, а пізніше Речі Посполитої
 Інфлянтське воєводство — частина Лівонського герцогства, яка залишилася в складі Речі Посполитої після Олівського договору в 1660 році